Finkenau bezeichnet:

 Finkenau (Ahorn), Ortsteil der Gemeinde Ahorn, Landkreis Coburg, Bayern
 Finkenau (Hamburg), Straße in Hamburg